Шон Хешка (; 30 июля 1985, Мелвилл, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Кярпят», выступающего в Финской хоккейной лиге.

Игровая карьера

Достижения 
 Чемпион Австрийской лиги (2011) в составе ХК «Ред Булл»
 Чемпион финской СМ-Лиги (2013) в составе «Эссят»
 Лучший защитник СМ-Лиги (2013)
 Участник матча звёзд КХЛ (2014)

Статистика 
 По состоянию на 17 марта 2014 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Ак Барс»

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Эверетт Силвертипс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК МОДО